Сильваплана:

 Сильваплана — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден, расположена на берегу одноимённого озера.
 Сильваплана — высокогорное озеро в Верхнем Энгадине, кантон Граубюнден, Швейцария.